Aru steht für:
 Aru (Stadt) in der Demokratischen Republik Kongo
 Aru (Kuusalu), Dorf in der Landgemeinde Kuusalu, Estland
 Aru (Saaremaa), Dorf in der Landgemeinde Saaremaa, Estland
 Aru saar, Insel in der Udriku laht bei Saaremaa, Estland
 Aru-Tal eine Hill Station in Jammu und Kashmir, Indien
 Aru (Fluss) ein Nebenfluss des Lidder in Jammu und Kashmir, Indien 
 Aru-Sprachen
 Aru-Inseln in Indonesien
 Aru (Arro), deutsch: Arro, ist ein Dorf in Estland

Aru ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Aru (1881–1954), italienischer Kunsthistoriker
 Fabio Aru (* 1990), italienischer Radrennfahrer
 Peep Aru (* 1952), estnischer Politiker
 Samuel Aru Bol (1929–2000), Politiker im Süden des Sudan

ARU steht als Abkürzung für:
 Air Aruba, ehemalige Fluggesellschaft von Aruba (ICAO-Code)
 Allgemeine Radfahrer-Union, 1886 gegründete Radfahrer-Vereinigung
 American Railway Union, ehemalige Gewerkschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Amt für Religionsunterricht, meist in evangelischen Kirchenkreisen
 Armed Resistance Unit, Untergrundorganisation in den Vereinigten Staaten von Amerika, Abspaltung der Weathermen
 Aruba, olympisches Länderkürzel
 Australian Rugby Union, australischer Rugby-Verband
 Access Remote Unit, ein Outdoor-DSLAM der österreichischen A1-Telekom
 Assoziation der Architektur-Urbanisten (Akronym basiert auf dem russischen Originalnamen), Architektengruppe um Nikolai Ladowski
 Flughafen Araçatuba in Brasilien (IATA-Code)

AR-U steht für:
 Chubut, ISO-3166-2-Code der argentinischen Provinz

aRU steht als Abkürzung für:
 außerschulischer Religionsunterricht

ARÚ steht als Abkürzung für:
 Archäologisches Institut Prag (Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha)

Siehe auch:
 Arue

Abkürzung